Miejscowości w Polsce
 Jagodne-Kolonia – część wsi Gózd w woj. lubelskim w pow. ryckim, w gminie Kłoczew
 Jagodne-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, kolonia wsi Jagodne w woj. świętokrzyskim w pow. starachowickim, w gminie Mirzec